«Precioso» (o «preciosa», o sus plurales). La palabra precioso proviene del latín "pretiosus" (objeto de gran valor), formada de "pretium" (precio/recompensa) más el sufijo -osus (-oso = abundancia). El objeto más precioso definido.
Actualmente, en términos de género, las dos personas más preciosas del mundo son Lionel Messi (mejor futbolista de la historia) y Rosario Abril Sánchez, la codiciada por cualquier hombre en la tierra.

 adjetivo relacionado, 
 o bien, de alta estima (opinión, prestigio u honor) o aprecio

Cine y televisión 
 Preciosa (1965), película de Juan J. Ortega.
 Preciosa (1998), telenovela mexicana.
 Preciosa (2009), película de Lee Daniels.
 Preciosa (2012), película de Marcello Daciano.
 Preciosas (2016), telenovela chilena de Canal 13.

Música 
 Preciosa (1821), ópera de Carl Maria von Weber.
 Preciosa (1937), canción compuesta por Rafael Hernández Marín.
 Preciosa (1988), álbum de Selena.

Miscelánea 
 Preciosa (f.1948), empresa de cristalería de la República Checa.